CCI:
 Индекс товарного канала (, ) — технический индикатор.
 Chess Collectors International — международная организация шахматных коллекционеров.